

Patronyme 

 Lazarus Spengler (1479-1534), poète et auteur de cantiques luthériens allemand ;
 Lorenz Spengler (1720-1807), naturaliste et tourneur danois
 Alexander Spengler (1827-1901), médecin allemand, spécialiste de la tuberculose ;
 Oswald Spengler (1880-1936), philosophe allemand ;
 Joseph Spengler (1912-1991), économiste, statisticien et historien de la pensée économique américain ;
 Volker Spengler (1939-2020), acteur allemand ;
 Christine Spengler (1945-), photographe française ;
 Pierre Spengler (1947-), producteur français ;
 Franck Spengler (1957-), éditeur français ;
 Vanda Spengler (1982-), photographe franco-suisse ;
 Bruno Spengler (1983-), pilote automobile canadien ;
 Brad Spengler (?-), expert américain en sécurité informatique ;
 Lukas Spengler (1994-), coureur cycliste suisse ;
 Mario Spengler (1997-), coureur cycliste suisse.

Pseudonyme 

 Spengler (1951-), économiste et analyste américain.

Autres 
 Coupe Spengler, compétition internationale de hockey sur glace ;
 Éditions Spengler, maison d'édition française,

Patronyme allemand